Жак Лема́н (Лёма́н; ):
 Леман, Жак Эдмон (1829 −1889) — французский живописец;
 Жак Леман — один из псевдонимов Жака Дезубри (; 1922—1949), двойного агента гестапо в оккупированной Франции.